El término editor hace referencia, en esta enciclopedia:

Editor
 a un editor de libros, un profesional de la edición de obras escritas;
a un editor musical, un profesional de la edición de obras musicales;

Computación
 a un editor de imágenes, un programa de cómputo;
 a un editor de páginas web, para crear y editar documentos html y xhtml;
 a un editor de texto, para editar exclusivamente «texto plano», sin formato, a diferencia del procesador de texto;
 a un editor hexadecimal o editor de archivos binarios, para modificar archivos en hexadecimal.